Ланню́кс () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Рискль. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32192.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 135 км западнее Тулузы, в 65 км к западу от Оша.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 225 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 139 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 94 были экономически активными, 45 — неактивными (показатель активности — 67,6 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 94 активных жителей работали 84 человека (46 мужчин и 38 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 45 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 13 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер